Пежо́:
 Peugeot — автомобилестроительная компания, сейчас часть PSA Peugeot Citroën
 Peugeot — производитель велосипедов марки Peugeot Cycles
 Peugeot — французская профессиональная шоссейная велокоманда.
 PSA Peugeot Citroën — французская автомобилестроительная компания.
 Peugeot — марка автомобилей, выпускаемая компанией PSA Peugeot Citroën.

См. также 
 Пежо (значения)